

Cinema 
 Suspiria – film del 1977 diretto da Dario Argento
 Suspiria – film del 2018 diretto da Luca Guadagnino

Letteratura 
 Suspiria – romanzo del 1845 di Thomas de Quincey

Musica 
 Suspiria – album dei Goblin del 1977, colonna sonora del film omonimo
 Suspiria – album dei Miranda Sex Garden del 1993
 Suspiria – album dei Darkwell del 2000